Nieuw-Caledonisch voetbalelftal (mannen)
 Nieuw-Caledonisch voetbalelftal (vrouwen)